Янук Косцевич (Костевич) (,  — ) — белорусский , писал произведения под псевдонимом «Литовский белорус».

Биография 
Родился 15 мая 1857 года в местечке Будслав Вилейского уезда Виленской губернии Российской империи (сейчас Мядельский район, Минская область). Окончил Будславское приходское училище. После службы в армии с 1882 по 1913 год жил в Либаве (Латвия), затем переехал в Палангу (Литва). В 1916 году жил в Петрограде. Писал на белорусском языке стихи и поэмы. Подписывался псевдонимом Литовский белорус. Его перу принадлежит поэма «Князь Витовт» про борьбу властителей Великого княжества Литовского против татар. Косцевич дружил с литовским общественными и культурными деятелями — поэтом Майронисом, учёным Й. Басанавичюсом, публицистом К. Припялянисом.

Оценка творчества 

Поэзия Деда Дониса и Янука Костевича — недостающий мостик между литературами XIX и XX веков. Мостик, может быть, недостаточно изящный, во многом риторический, но социально добротный.

Примечания

Литература 
 Памяць: Гicторыка-дакументальная хроніка Мядзельскага раёна. — , 1998. — C. 104. — ISBN 985-11-0107-9.
 

Белорусские поэты
Родившиеся в Вилейском уезде